Höch heißen folgende geographische Objekte:

 Höch (Neuburg am Inn), Ortsteil der Gemeinde Neuburg am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Höch (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern

 Höch (Gemeinde Rudersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Höch (Gemeinde Flachau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Höch (Gemeinde St. Johann), Ortsteil von St. Johann im Pongau, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Höch (Gemeinde Sankt Andrä-Höch), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Andrä-Höch, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Höch ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Höch (1921–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Hannah Höch (1889–1978), deutsche Künstlerin

Siehe auch:
 Hoch
 Höck, Høgh